Rockin' the Joint – album di Bill Haley & His Comets del 1958
 Rockin' the Joint – album degli Aerosmith del 2005